Enukleacija u pravilu znači uklanjanje jezgre iz nečega, može se odnositi na:

Enukleacija oka
Enukleacija (kirurški zahvat) - kao općenita kirurška tehnika
Enukleaciju (mikrobiološki) – uklanjanje stanične jezgre iz stanice, posebno oocite